IUI steht für:
 Intrauterine Insemination

IuI steht für:
 Immobilientechnik und Immobilienwirtschaft, Studiengang an der Universität Stuttgart

IUI